Martin Willing ist der Name folgender Personen:
 Martin Willing (Journalist) (1943–2014), deutscher Journalist, Autor und Heimatforscher
 Martin Willing (Künstler) (* 1958), deutscher Künstler